Det finns fler biografiska artiklar om personer med namnet Gunnar Larsen:

För den danska näringslivspersonligheten och politikern under andra världskriget, se Gunnar Larsen (ingenjör)
För den norska journalisten och författaren, se Gunnar Larsen (journalist)